Vlatten steht für:
 Vlatten (Heimbach), ein Ortsteil von Heimbach (Eifel)

Vlatten ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Vlatten (1498–1562), deutscher Humanist, Politiker und Kanoniker

Siehe auch:
 Flatten